

Робертсвілл — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі
 Робертсвілл — переписна місцевість, штат Огайо